Grisignanesi – abitanti di Grisignana
Grisignanesi – abitanti di Grisignano di Zocco